Nicolas Meeùs peut désigner :
 Nicolas Meeùs (né en 1944), un musicologue belge ;
 Nicolas Meeùs (né en 1986), un joueur de rugby à XV belge.